Azizoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Azizoğlu est composé du prénom masculin arabe  qui signifie « cher, aimé, puissant » , et du mot turc , « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Azizoğlu signifie donc « fils d'Aziz ».

Patronyme 
  (1917-1970), médecin et homme politique turc ;
 , (1967-), haut fonctionnaire turc.

Article connexe 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique utilisé dans de nombreux noms de familles turcs, qui signifie « fils de ».

Patronyme turc